Il singolare del BMW Open 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Guillermo Vilas ha battuto in finale Karl Meiler 2-6, 6-0, 6-2, 6-3.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (campione)
  Ilie Năstase (semifinali)
  Jan Kodeš (quarti di finale)
  Jürgen Fassbender (primo turno)

 Karl Meiler (finale) 
 Dick Crealy (primo turno) 
 Nikola Pilić (primo turno) 
 Hans-Jürgen Pohmann (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1975